

Toponyme 

 Nay, commune française de la Manche ;
 Nay, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Nay-Bourdettes, une ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, née de la fusion de Nay et de Bourdettes, qui a existé de 1973 à 1997.

Patronyme 

 Casimiro Nay (1884/85-1928), footballeur italien ;
 Catherine Nay (1943-), journaliste politique française ;
 Cesare Nay (1925-1994), footballeur italien ; 
 Ernst Wilhelm Nay (1902-1968), artiste peintre allemand ; 
 Jacques Le Nay (1949-), homme politique français ;
 Kong Nay (1946-), musicien cambodgien ;
 Olivier Nay (1968-), politologue français ;
 Pierre Nay (1898-1978), acteur français.

Autre 
 Le nay est un type de flûte.